Šavnik je lahko:
 Šavnik več znanih ljudi:
 Šavnik, naselje v Črni gori
 Šavnik, manjša reka v občini Šavnik
 Šavnik, naselje v Bosni in hercegovini